

Cinema 
 Salsa – film del 1988 di Boaz Davidson
 Salsa – film del 2000 di Joyce Buñuel

Cucina 
 Salsa – preparazione alimentare
 Salsa – tipologia di condimento della cucina messicana

Danza 
 Salsa – ballo di coppia
 Salsa cubana – variante della salsa diffusa a Cuba

Musica 
 Salsa – genere musicale
 Salsa – EP dei Residual Kid del 2016
 Salsa – singolo di J-Ax del 2021

Persone 
 Carlo Salsa – giornalista, scrittore e sceneggiatore italiano
 Sandro Salsa – accademico italiano
 Tommaso Salsa – militare italiano

Altro 
 Salsa – fenomeno geologico
 Salsa – antico borgo del quartiere Ceneda di Vittorio Veneto
 Salsa – vettura concettuale SEAT del 2000 progettata da Walter de Silva
 15150 Salsa – asteroide della fascia principale
 Salsa20 – cifrario a flusso sviluppato nel 2005 da Daniel Bernstein
 SALSA – linguaggio di programmazione
 Salsa – Safe and Local Supplier Approval

Altri progetti